Etcheberry peut faire référence à :

Patronyme 

 Jean Etcheberry (1901-1982), un joueur français de rugby à XV ;
 Jérôme Etcheberry (né en 1967), un musicien français de jazz.

Divers 
 Stade Jean Etcheberry, le stade de rugby de la ville de Vienne.

Homonymie de patronyme